В юлианском календаре — первый год нового, четвёртого в христианскую эру, великого индиктиона — 532-летнего цикла, после которого повторяются все даты юлианской Пасхалии (те же числа месяцев имеют одни и те же, что 532 года назад, названия дней недели и те же фазы Луны.

События

Январь 
 18 января — Великая Японская империя предъявила Китаю «Двадцать одно требование».

Февраль 
 7 февраля — Начало Августовской операции.
 14 февраля — в Лондоне прошла , в которой приняли участие социал-демократы Великобритании, Франции, Бельгии и России (большевиков представлял Максим Максимович Литвинов).

Март 
 22 марта — после продолжительной осады крепость Перемышль была взята русской армией. В плен сдались более 100 тысяч австрийцев.

Апрель 
 22 апреля — немецкое командование впервые в истории применило химическое оружие, выпустив ядовитый газ хлор на позиции британцев под Ипром.
 24 апреля — начало геноцида армян в Османской империи.
 26 апреля — страны Антанты и Италия подписали секретный Лондонский договор о разделе Албании.

Май 

 7 мая — германская подводная лодка «U-20» атаковала британский пассажирский пароход «Лузитания»; погибли 1 198 человек.
 9 мая — правительство Китая во главе с Юань Шикаем в основном приняло выдвинутое Японией «Двадцать одно требование».
 23 мая — Италия объявила войну Австро-Венгрии.
 24 мая — в совместной Декларации стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности.

Июнь 
 7 июня — заключено трёхстороннее русско-китайско-монгольское Кяхтинское соглашение, гарантировавшее автономию Внешней Монголии от Китая. Китай лишился права вводить свои войска на территорию Монголии, колонизировать её земли и вмешиваться в её внутренние дела.

Июль 
 9 июля — на Кавказе перешла в наступление ударная группа 3-й турецкой армии. Русские войска начали Алашкертскую оборонительную операцию.
 21 июля — русские войска на Кавказе отошли к Алашкерту. На следующий день ударная группа генерал-лейтенанта Н. Н. Баратова из района Даяра нанесла удар во фланг и в тыл наступающих турецких войск, сорвав турецкое наступление.

Август 
 6 августа — «Атака мертвецов» под крепостью Осовец.
 12 августа — «исчезновение Норфолкского полка» — спорное событие, произошедшее в ходе атаки турецких позиций во время Дарданелльской операции.

Сентябрь 
 5 сентября — Николай II принял на себя звание Верховного главнокомандующего.
 5—8 сентября — в  состоялась первая международная конференция левых социалистических партий, стоящих на антивоенных позициях и выступающих против поддержки социалистами правительств своих стран, связанной с участием последних в Первой мировой войне.

Октябрь 
 19 октября — начались волнения матросов на российском линкоре «Гангут». Подавлены через три дня.
 27 октября — отставка премьер-министра Австралии лейбориста Эндрю Фишера. Его сменил новый лидер австралийской лейбористской партии Уильям Моррис Хьюз.

Ноябрь 
 30 ноября — Италия присоединилась к Соглашению Союзников от 5 сентября 1914 года, обязуясь не заключать сепаратного мира с государствами Центрального блока в течение всей мировой войны и не выставлять условий мира без получения согласия от каждой из союзных держав. Поскольку 19 октября 1915 года данные обязательства были приняты ещё и японской стороной, присоединение Италии решено оформить путём заключения нового соглашения между правительствами пяти государств — «Декларации Франции, Великобритании, Италии, Японии и России о незаключении сепаратного мира в течение настоящей войны от 17/30 ноября 1915 г.»

Декабрь 
 12 декабря — президент Китая Юань Шикай издал указ о принятии им императорского титула.
 25 декабря — в Китае генерал Цай Э и военный губернатор провинции Юньнань Тан Цзияо не признали президента Юань Шикая императором Китая и провозгласили независимость провинции (Юньнаньское восстание). Вскоре созданная ими Хугоцзюнь (Армия защиты отечества) начала поход на столицу.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1915 году
 6 июня — Александра Кацанова, советский художник, основатель «общества борьбы за трезвость» (ум. в 2001).
 18 января — Сантьяго Каррильо, испанский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании, теоретик еврокоммунизма (ум. в 2012).
 9 февраля — Борис Фёдорович Андреев, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (ум. в 1982).
 10 февраля — Владимир Михайлович Зельдин, советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР (ум. в 2016).
 27 февраля — Олави Вирта, финский певец, композитор и киноактёр (ум. в 1972).
 6 марта — Борис Васильевич Изюмский, советский писатель (трилогия «Алые погоны», повести: «Призвание», «Ханский ярлык») (ум. в 1984)
 8 марта — Тапио Раутаваара, финский певец, актёр и спортсмен (ум. в 1979).
 9 марта — Джонни Джонсон, самый результативный английский лётчик-ас Второй мировой войны (ум. 2001).
 11 марта — Джозеф Ликлайдер, американский учёный, работавший в сферах психоакустики и информационных технологий. Один из создателей сети ARPANET, прототипа Интернета (ум. 1990).
 22 марта — Георгий Степанович Жжёнов, актёр театра и кино, Народный артист СССР (ум. в 2005).
 26 марта — Йозеф Стехлик, чехословацкий лётчик-ас, участник Второй мировой войны. (ум. в 1991)
 1 апреля — Георгий Алексеевич Калинкин, советский художник (ум. 1983).
 4 апреля — Мадди Уотерс, чикагский блюзмен (ум. в 1983).
 7 апреля — Генри Каттнер, американский писатель-фантаст, мастер юмористического рассказа (ум. в 1958).
 21 апреля — Энтони Куинн, американский актёр (ум. 2001).
 1 мая — Антти Николаевич Тимонен, карельский финноязычный писатель (ум. в 1990).
 6 мая — Орсон Уэллс, выдающийся американский актёр и режиссёр (ум. в 1985).
 27 мая — Герман Воук, американский писатель (ум. 2019).
 31 мая — Кармен Эррера, кубинско-американская художница (ум. в 2022).
 4 июня — Модибо Кейта, президент Мали в 1960—1968 годах (ум. 1977).
 8 июня — Роберт Янг, американский писатель-фантаст (ум. в 1986).
 10 июня — Сол Беллоу, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1976 г. (ум. в 2005).
 12 июня — Дэвид Рокфеллер, американский бизнесмен и миллиардер (ум. 2017).
 1 июля — Вилли Диксон, американский негритянский блюзмен (ум. 1992).
 7 июля — Юл Бриннер, американский актёр театра и кино (ум. 1985).
 10 июля — Анатолий Акимович Ненартович, советский живописец (ум. 1988).
 26 августа — Борис Феоктистович Сафонов, лётчик, дважды Герой Советского Союза (ум. 1942).
 29 августа — Ингрид Бергман, шведская и американская актриса (ум. 1982)
 22 сентября — Сергей Иванович Осипов, советский живописец (ум. 1985).
 27 сентября — Глеб Александрович Савинов, советский живописец и педагог, заслуженный художник Российской Федерации (ум. 2000).
 28 сентября — Георгий Александрович Товстоногов, советский театральный режиссёр (ум. в 1989).
 17 октября — Артур Миллер, американский драматург (ум. в 2005).
 13 ноября — Говард Кук, ямайский политик, генерал-губернатор Ямайки с 1991 год по 2006 год (ум. в 2014).
 3 ноября — Ежевский Александр Александрович, советский государственный деятель, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (ум. в 2017).
 25 ноября — Армандо Вильянуэва, перуанский политик, премьер-министр Перу с 1988 по 1989 год (ум. в 2013).
 28 ноября — Константин Михайлович Симонов, русский советский прозаик, поэт, драматург, журналист и киносценарист, общественный деятель, Герой Социалистического Труда (ум. 1979).
 7 декабря
 Ли Брэкетт, американская писательница-фантаст и сценаристка, жена Эдмонда Гамильтона (ум. в 1978).
 Илай Уоллак, американский актёр (ум. в 2014).
 12 декабря — Фрэнк Синатра, американский певец и шоумен (ум. в 1998).
 13 декабря — Курд Юргенс, немецкий актёр (ум. в 1982).
 19 декабря — Эдит Пиаф, французская певица, шансонье (ум. в 1963).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1915 году
 11 февраля — Ю́зеф Балзуке́вич, польский художник.
 13 марта — Константин Васильевич Иванов, чувашский поэт, классик чувашской литературы.
 13 марта — Сергей Юльевич Витте, граф, русский государственный деятель (род. в 1849).
 20 марта — Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истринский (Сербская православная церковь), канонист и церковный историк.
 2 июля — Хосе де ла Крус Порфирио Диас Мори, мексиканский политический и государственный деятель, генерал, президент Мексики в 1877—1880, 1884—1910 годах (род. 1830).
 24 сентября — Пётр Николаевич Дурново, русский государственный и политический деятель, министр внутренних дел в 1905—1906 годах, автор знаменитой пророческой аналитической записки, поданной Николаю II в феврале 1914 года (род. 1845).
 27 ноября — Сигизмунд Владиславович Заремба, композитор.

Нобелевские премии 
 Физика — Уильям Генри Брэгг и Уильям Лоренс Брэгг — «За заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей».
 Химия — Рихард Мартин Вильштеттер — «За исследования красящих веществ растительного мира, особенно хлорофилла».
 Медицина и физиология — Премия не присуждалась.
 Литература — Ромен Роллан — «За высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине».
 Премия мира — Премия не присуждалась.

См. также

Примечания